Това е списък с всички завършили Солунската българска девическа гимназия по книгата на Георги Кандиларов, бивш директор на гимназията, „Българскитѣ гимназии и основни училища въ Солунъ (по случай на 50-годишнината на солунскитѣ български гимназии)“, 1930 година.

Завършили IV клас с годишни свидетелства

Завършили V клас без матура

Завършили VI клас с матура

Завършили VII клас с матура

Бележки